Fotboll vid panamerikanska spelen 1987 spelades på William Kuntz Soccer Center i Indianapolis, Indiana, USA under perioden 9-21 augusti 1987. 12 lag deltog, bland dem saknades dock titelförsvarande Uruguay.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen 1987
1987
Panamerikanska spelen
Panamerikanska spelen 1987